It’s a Man’s World (Cher-album)
It’s a Man’s World (Anastacia-album)